Maasstroom (plantage), koffieplantage in Suriname
 Maasstroom (schip, 1923), sleepboot, voorheen Emenentia geheten
 Maasstroom Energie, elektriciteitscentrale bij Rotterdam

Zie ook
Maelstrom
Draaikolk